Stati Uniti d'America
 Pottsville – capoluogo della Contea di Pope, Arkansas
 Pottsville – capoluogo della Contea di Schuylkill, Pennsylvania